Protoalligator is een geslacht van uitgestorven alligatoride krokodilachtigen, gevonden in de provincie Anhui van China en leefde tijdens het Paleoceen.

Naamgeving

In 1962 benoemde Yang Zhongjian een soort van Eoalligator: Eoalligator huiningensis, de typesoort van Protoalligator. De soortaanduiding verwijst naar de herkomst bij Huaidinghuawu. Maar een studie uit 2016 van Chinese alligators door Wang et alii bevond de typesoort van Eoalligator, Eoalligator chunyii, als een jonger synoniem van Asiatosuchus nanlingensis en als een basaal lid van Crocodylidae. Maar een volgende studie van Wu et alii was het niet eens met de synonymie van Asiatosuchus nanlingensis en Eoalligator chunyii, en bevond ze verschillend op basis van studies uit de eerste hand van de holotypen en door cladistische analyse. Men was het er wel over eens Eoalligator chunyii te classificeren als een crocodylide. In 2016 bevonden Wang et alii ook Eoalligator huiningensis als een alligatoride, verschillend van Eoalligator chunyii, en verplaatsten Eoalligator huiningensis daarom naar het nieuwe geslacht Protoalligator. Eoalligator betekent "alligator van de dageraad", Protoalligator betekent "eerste alligator". De laatste naam werd doelbewust gekozen om zo nauw mogelijk bij de eerste aan te sluiten.

Het holotype is IVPP V 4058, de voorkant van een schedel met onderkaken.

Beschrijving
De schedel van Protoalligator moet een dertig centimeter lang zijn geweest. De snuit was vrij breed.

Fylogenie
Een studie uit 2019 door Massonne et alii omvatte extra taxa uit Zuidoost-Azië en vond dat Eoalligator en Protoalligator verwant waren als basale leden van Alligatoroidea, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Uitgestorven reptielen